Marbella Cup é um torneio profissional de futebol que acontece na Costa del Sol, Espanha. 

Foi realizada uma primeira edição em 2004 e desde 2011 é realizada anualmente.

A edição de 2013 foi a primeira a contar com uma equipe brasileira (Athletico-PR) que acabou sagrando-se campeão.

Vencedores

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol
 Estadio Municipal de Marbella

Links Externos 
 Website Oficial

 
Competições oficiosas internacionais de futebol